Victor Vlad Cornea e Petros Tsitsipas erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Francisco Cabral e Szymon Walków hanno sconfitto Tristan Lamasine e Lucas Pouille con il punteggio di 6-2, 7-6(14-12).

Teste di serie 

  Robin Haase /  Łukasz Kubot (quarti di finale)
  Jonny O'Mara /  Ken Skupski (semifinale)

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (quarti di finale) 
  Francisco Cabral /  Szymon Walków (campione)

Wildcard 

  Jonáš Forejtek /  Michael Vrbenský (ritirati)

  Martin Krumich /  Andrew Paulson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

TK Sparta Praga Challenger 2022